

События 

 25 июня — Пятеро кентерберийских монахов наблюдали какой-то взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной, в результате которого образовался кратер Джордано Бруно.
 17 июля — Прованс: сарацинские пираты с Балеарских островов совершили набег на бенедиктинский монастырь Святого Гонората на островах Лерин и город Тулон, убив и захватив в плен примерно 300 человек.
 Царь Грузии Георгий III подавил восстание в стране и провозгласил свою дочь Тамару соправительницей.
 Переславль-Залесский получил статус города.
 Венецианским дожем стал Орио Мастропьетро.
 Фридрих I Барбаросса короновался в Арле как бургундский король.
 Португальские войска отбили у Альмохадов город Бежа.
 Сельджукиды захватили эмират Малатья.
 Раджпуты клана Соланки нанесли поражение гуриду Мухаммаду Гури в северной Индии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1178 году
 Снорри Стурлусон, исландский скальд, прозаик, историограф, автор «Младшей Эдды»
 Балдуин V Иерусалимский, король Иерусалима.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1178 году
 12 апреля — Себастьано Дзиани, 39-й венецианский дож.
 30 июня — Глеб Ростиславич, князь рязанский.

См. также